Сан-Пайю ( — Святой Пелагий) — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Сан-Пайю (Аркуш-де-Валдевеш) — муниципалитет Аркуш-де-Валдевеш округа Виана-ду-Каштелу.
 Сан-Пайю (Гимарайнш) — муниципалитет Гимарайнш округа Брага.
 Сан-Пайю (Говейя) — муниципалитет Говейя округа Гуарда.
 Сан-Пайю (Мелгасу) — муниципалитет Мелгасу округа Виана-ду-Каштелу.

См. также 
 Пелагий Кордовский